Пекерман — еврейская фамилия.

 Пекерман, Аркадий Львович (Ларский; 1892—?) — советский театральный актёр и режиссёр.
 Пекерман, Нина Михайловна (род. 1973) — израильская триатлонистка.
 Пекерман, Хосе Нестор (род. 1949) — аргентинский футболист и футбольный тренер.